

Titre 
Un bey est un dignitaire de l'Empire ottoman :
 beylerbey : gouverneur de province ;
 sandjakbey : chef de régiment ;
 bey de Tunis, le cas particulier du monarque tunisien, vassal du sultan d'Istanbul.

Personnalités portant le titre de Bey 
Turquie
 Salah Bey (1725-1792), bey de Constantine de 1771 à 1792
Tunisie
 Liste des beys de la dynastie des Husseinites
 Liste des beys de la dynastie des Husseinites, chefs de la maison royale
 Arbre généalogique des beys de la dynastie des Husseinites

Patronyme 

 Augustin Bey (né en 1995), athlète français ;
 Charles Mougel-Bey (1832-1918), directeur de l’École normale du Caire ;
 Darrius Heyward-Bey (1987-), joueur américain de football américain ;
 Eugène Mougel Bey (1808-1890), ingénieur en chef des ponts et chaussées français dans l'administration égyptienne ;
 Eugène-Napoléon Bey (1897-1978), syndicaliste et militant français d'extrême droite ;
 Frédéric Bey (1961-), créateur de jeux d'histoire et auteur d'ouvrages et d'articles ayant trait à l'histoire militaire ;
 Naceur Bey (1855-1922), bey de Tunis de la dynastie des Husseinites ;
 Tamburi Cemil Bey (1873-1916), compositeur turc ;
 Turhan Bey (1922-2012), acteur américain d'origine turque.

Pseudonyme 

 Hakim Bey (1945-2022), nom de plume de Peter Lamborn Wilson ;
 Osman Bey (1836-19?), pseudonyme de l'essayiste anglais Frederick van Millingen ;

Toponyme 

 Bey, commune française de l'Ain ;
 Bey, commune française de Saône-et-Loire ;
 Bey-sur-Seille, commune française de Meurthe-et-Moselle.

Architecture 
Le Tourbet El Bey est un mausolée tunisien de la médina de Tunis, dernière demeure des souverains de la dynastie des Husseinites (les beys de Tunis).

Code 

BEY peut faire référence à :
 .

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Toponymie française
Code